Вільє́-Сен-Бенуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний схід від Парижа, 150 км на захід від Діжона, 27 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 213 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 468,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє-Сен-Бенуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Вільє-Сен-Бенуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна